Ю́рий Петро́вич Дубя́гин (род. 3 марта 1943) — советский и российский сыщик и криминалист, доктор юридических наук, доктор философии, профессор, полковник милиции в отставке.

Биография 
Родился в 1943 году на полустанке Досанг Красноярского района Астраханской области в семье служащих. Окончив Астраханскую школу, поступил в пединститут, и со второго курса ушёл добровольцем в армию. По окончании службы сдал экзамены сразу в два вуза: в физкультурный — будучи кандидатом в мастера спорта по бегу и, одновременно, по боксу, и в Московский государственный университет — на юридический факультет; предпочтение отдал праву. На последних курсах ему предложили поступать в аспирантуру. Уже будучи студентом Юрий Дубягин вёл практические занятия по криминалистике у своих товарищей.

После окончания МГУ был приглашён на работу во ВНИИ МВД СССР, где успешно применял полученные знания для улучшения одной из систем технического обеспечения розыска.

В 1992 году создал Российскую Ассоциацию содействия розыску детей «РОДЕРО».

Занимался преподавательской деятельностью в Московском колледже милиции № 1 ГУВД г. Москвы по предмету «криминалистика».

Обладатель золотой полицейской звезды штата Вайоминг и шерифской звезды штата Флорида.

Автор научных работ по расследованию преступлений. В 2002 году защитил докторскую диссертацию «Криминалистическое отождествление человека в обычных условиях».

Заведующий кафедрой криминалистики Московского государственного открытого университета имени В.С. Черномырдина.

Именно благодаря Юрию Дубягину был пойман серийный маньяк-людоед Николай Джумагалиев.

Выступил прообразом полковника милиции в отставке Дубова из телесериала «Гончие».

Ссылки 
 Фото
 https://web.archive.org/web/20080919175457/http://www.ogoniok.com/archive/2001/4678-4679/03-64-67/
 http://www.b17.ru/books.php?autor=dubyagin
 http://msou.ru/kriminalistika.html

Выпускники юридического факультета МГУ
Преподаватели Московского государственного открытого университета
Криминалисты России
Сыщики
Полковники милиции (Россия)
Родившиеся в Красноярском районе